Perryton ist Ortsname von:
Perryton (Ohio)
Perryton (Texas)